Santa Barbara kan avse:
Sankta Barbara – enligt traditionen en jungfru och martyr som levde under 200-talet, se Barbara (helgon)
Santa Barbara (TV-serie)  – en amerikansk såpopera isom sändes av NBC 1984–1993

Geografi

Argentina 

 Santa Bárbara (kommun), Argentina, Jujuy,

Bolivia 

 Santa Bárbara, Bolivia, Potosí,

Brasilien 

 Santa Bárbara (kommun), Bahia, 
 Santa Bárbara (kommun), Minas Gerais, 
Santa Bárbara d'Oeste – en stad

Chile 

 Santa Barbara (kommun), Chile, Región del Biobío, Provincia de Biobío, 
 Santa Bárbara, Chile, Región del Biobío, Provincia de Biobío,

Colombia 

Timbiquí (ort), Cauca, 
 Santa Bárbara (kommun i Colombia, Santander), 
Santa Barbará, ort, Santander, 
 Santa Bárbara (kommun i Colombia, Antioquia, lat 5,87, long -75,58), 
 Santa Bárbara (ort i Colombia, Antioquia, lat 5,87, long -75,57), 
 Santa Bárbara (kommun i Colombia, Nariño),

Dominikanska republiken 

Santa Bárbara de Samaná – en stad

Guatemala 

 Municipio de Santa Bárbara (kommun i Departamento de Huehuetenango), kommun, 
 Santa Bárbara, Huehuetenango, Municipio de Santa Bárbara, 
 Municipio de Santa Bárbara (kommun i Departamento de Suchitepéquez), 
 Santa Bárbara, Suchitepéquez, 
 Municipio de Poptún, kommun
Poptún (kommunhuvudort i Guatemala), Petén,

Honduras 

Santa Bárbara (departement), 
 Santa Bárbara (kommun), Honduras, 
Santa Bárbara, Honduras, Departamento de Santa Bárbara,

Mexiko 

 Villa Emilio Carranza, ort, Veracruz, Vega de Alatorre, 
 Santa Bárbara, Chihuahua, 
 Santa Bárbara kommun, Mexiko, 
 Santa Bárbara, Hidalgo, 
 Santa Bárbara, Veracruz, Carrillo Puerto, 
 Santa Bárbara, Chiapas, Yajalón, 
 Santa Bárbara, San Miguel de Allende, 
 Santa Bárbara, Puebla, Olintla, 
Santa Bárbara, Michoacán de Ocampo,

Spanien 

 Santa Bàrbara, kommun, Katalonien, Província de Tarragona, 
 Santa Bárbara (ort i Spanien, Katalonien), Província de Tarragona,

USA 

 Santa Barbara, countyhuvudort, Kalifornien, Santa Barbara County,

Se även 
Santa Barbara County – i Kalifornien

Robotskapade Brasilienförgreningar